Alpiger ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Alpiger (* 1961), Schweizer Skirennläufer
 Nick Alpiger (* 1996), Schweizer Schwinger